Uników ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Uników (Pińczów), Dorf der Gmina Pińczów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Uników (Złoczew), Dorf der Gmina Złoczew in der Woiwodschaft Łódź